El Gran Premio de Francia de Motociclismo de 2004 (oficialmente Grand Prix Polini de France) fue la tercera prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2004. Tuvo lugar en el fin de semana del 14 al 16 de mayo en el Circuito Bugatti que está ubicado a 5 km de la localidad de Le Mans (Sarthe), en los Países del Loira, Francia.

La carrera de MotoGP fue ganada por Sete Gibernau, seguido de Carlos Checa y Max Biaggi. Dani Pedrosa ganó la prueba de 250cc, por delante de Randy de Puniet y Toni Elías. La carrera de 125cc fue ganada por Andrea Dovizioso, Roberto Locatelli fue segundo y Jorge Lorenzo tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

Gran Premio de Francia de Motociclismo
Francia
Deporte en Francia en 2004